Ibn Battuta (Tànger, 1304 – 1368/69), viatger, explorador i ulema conegut pels seus viatges 
 Ibn Battuta (cràter), cràter d'impacte de la Lluna, dins del Mare Fecunditatis, una mar lunar a la part est de la cara visible de la Lluna
 Aeroport de Tànger Ibn Battuta, aeroport internacional que serveix Tànger, capital de la regió marroquina de Tànger-Tetuan-Al Hoceima 
 Fundació Ibn Battuta, entitat sense ànim de lucre, amb seu al barri del Raval de Barcelona 
 Mall d'Ibn Battuta, centre comercial a la ciutat de Dubai als Emirats Àrabs Units